Medientage ist die Bezeichnung mehrerer Veranstaltungen zum Thema Medien, und zwar:

 Deutsch-Polnische Medientage in Potsdam
 Medientage München
 Niedersächsische Medientage